Édentől keletre (1952) John Steinbeck regénye
 Édentől keletre (1955) Elia Kazan filmje
 Édentől keletre (1981) Harvey Hart tévéfilmje
 Édentől keletre (1990) az Éva-Neoton albuma